KSKK ist Abkürzung für
 Kirchliche Stiftung Kunst- und Kulturgut in der Kirchenprovinz Sachsen (KSKK)
 KSKK (Hörfunksender), USA

Abkürzung